Esteban Selpa (Bragado, Buenos Aires, Argentina, 20 de febrero de 1992), es un futbolista argentino y su equipo actual es Huracán de Comodoro Rivadavia También defendió los colores del reconocido Club Gimnasia y Esgrima La Plata de la Primera B Nacional de Argentina.

Clubes

Referencias 

Futbolistas del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
Futbolistas del Club Atlético Independiente (Chivilcoy)